Холандија је до сада на Песми Евровизије учествовала 62 пута, први пут учествовавши на првом такмичењу 1956. године. Прескочила је само четири такмичења (1985, 1991, 1995. и 2002).

Била је победница пет пута: 1957, 1959, 1969, 1975. и 2019.

Представници

Организовање Песме Евровизије 

Песма Евровизије
Холандија